Сан Исидро ел Чико има више значења:

 Сан Исидро ел Чико (Ел Љано), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Сан Исидро ел Чико (Полотитлан), насеље у савезној држави Мексико у Мексику